Cent Browser est un navigateur internet basé sur Chromium développé par l'éditeur Cent Studio.

Particularités 
Cent Browser utilise le code source de Chromium et en reprend les principales fonctionnalités.

Le navigateur y ajoute certaines fonctionnalités propres :

 meilleure gestion de la mémoire ;
 navigation par gestes et bouton droit de la souris ;
 onglets privés ;
barre d'onglets à défilement ;
 protection de la vie privée ;
 personnalisation ;

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chromium
 Navigateur web

Liens externes